Fannin megye (Georgia)
Fannin megye (Texas)